Таймер (от ) в информатике — средство обеспечения задержек и измерения времени средствами ЭВМ или микропроцессорным устройством. Реализуется аппаратным и программным таймерами, в том числе, программируемыми.

Описание 

Главной характеристикой таймера является его точность — минимальный гарантированно выдерживаемый интервал времени. По этому параметру таймеры делят на:
 малоточные (ошибка измерения может достигать 0,1 с);
 точные (ошибка измерения не превышает 0,001 с);
 сверхточные (ошибка измерения не превышает 10−6 c).

Существуют два вида таймеров:
 аппаратные таймеры функционируют независимо от центрального процессора и в момент срабатывания генерируют прерывание;
 программные таймеры реализуются за счёт выполнения в цикле заданного количества одинаковых «пустых» операций. При фиксированной частоте работы процессора это позволяет точно определять прошедшее время. Главными минусами такого метода являются зависимость количества итераций цикла от типа и частоты процессора и невозможность выполнения других операций во время задержки.

См. также 
 Системные часы
 HPET
 
 Сторожевой таймер

Примечания

Литература 
 Э. Таненбаум, А. Вудхалл. Операционные системы: Разработка и реализация. — СПб.: 2006. — ISBN 5-469-00148-2
 Э. Таненбаум. Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2019. — 1119 с.: ил. ISBN 978-5-4461-1155-8
 Федотова, И. С. Повышение точности таймеров для встроенных вычислительных систем промышленного управления на основе OC Linux: диссертация ... кандидата технических наук: 05.13.15 / Федотова Ирина Сергеевна; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. — Новосибирск, 2017. — 113 с.

Ссылки 
 Пример реализации таймера на микроконтроллере Microchip PIC

Информатика
Операционная система
Таймеры